I46 ou I-46 peut faire référence à :
 Arrêt cardiaque, d’après la Classification internationale des maladies ; 
 I-46, un sous-marin japonais de type C2 ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale dans la Marine impériale japonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres